1951 — одна́ ты́сяча девятьсо́т пятьдеся́т оди́н — может означать:

 1951 — натуральное число между 1950 и 1952.
 1951 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1951 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1951 год в литературе

В искусстве 
 1951 год в кино
 1951 год в театре
 1951 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1951 год в музыке

В науке 
 1951 год в науке